Uroš Peterka (ur. 8 marca 1981, zm. 30 maja 2021) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Mengeš.

20 stycznia 2002 w Ishpeming podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego uplasował się na czwartej pozycji. 26 stycznia 2002 w Westby stanął na drugim stopniu podium konkursu PK, przegrywając tylko z Thomasem Schwallem. 10 lutego 2002 w Gallio ponownie stanął na podium zawodów PK, tym razem zajmując trzecią pozycję za Manuelem Fettnerem i Michaelem Möllingerem.

Jego brat Primož również był skoczkiem narciarskim.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Ofiary wypadków drogowych
Urodzeni w 1981
Zmarli w 2021